Лимо — кенийская фамилия.

 Лимо, Бенджамин — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Лимо, Феликс — кенийский марафонец.
 Лимо, Филимон — кенийский бегун на длинные дистанции.